Романка — название населённых пунктов в России:
 Романка — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Романка — деревня в Переславском районе Ярославской области.